Elena Il'inych – danzatrice su ghiaccio russa 
 Dmitrij Il'inych – pallavolista russo
 Kristina Il'inych –  tuffatrice russa